Han Ying ist der Name folgender Personen:

* Han Ying (Autor) (, 200 v. Chr.–130 v. Chr.), chinesischer Autor 
 Han Ying (Tischtennisspielerin)  (, * 1983), deutsche Tischtennisspielerin